Det finns flera kända personer vid namn Göran Johansson:
Göran Johansson (socialdemokrat) (1945–2014), socialdemokratisk kommunpolitiker i Göteborg
Göran Johansson (centerpartist), partisekreterare 1984-1987
Göran "Fiskarn" Johansson, bandyspelare i Villa Lidköping BK
Göran Johansson (utredare), tidigare bl.a. socialdirektör i Sundsvall, leder den statliga utredningen om vanvård i den sociala barnavården
Göran Johansson (skridskoåkare född 1941), skridskoåkare född 1941, OS-deltagare 1972
Göran Johansson (skridskoåkare född 1958), skridskoåkare född 1958, OS-deltagare 1988
Göran Johansson (konstnär), konstnär född 1950